Luca Orlandi (ur. 20 października 1984 we Włoszech) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu G.S. Fiamme Oro Moena.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Luca Orlandi pojawił się w 12 stycznia 2003 roku, podczas zawodów FIS Race we włoskiej miejscowości Entracque, gdzie uplasował się na pozycji 20 w biegu łączonym na 20 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 grudnia 2004 roku w Asiago, gdzie uplasował się na pozycji 77 w sprincie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984